Crustacé est un nom commun qui peut désigner :
 Crustacé, animal arthropode
 Lichen crustacé, ou  lichen incrustant, type de lichen se développant en formant des croûtes, représentant plus de 80 % de l'ensemble des lichens.